Валентин Пегов:
 Пегов, Валентин Алексеевич (род. 1950) — советский, российский спортсмен, тренер.
 Пегов, Валентин Иванович (род. 1941) — советский, российский математик, инженер.